WWE One Night Stand, evento de luta-livre
One Night Stand (1984), filme com Tyler Coppin e Cassandra Delaney
One Night Stand (1997), filme com Wesley Snipes e Nastassja Kinski

Outros usos
"One Night Stand", canção gravada por Keri Hilson no álbum No Boys Allowed

Desambiguação
Desambiguações de artes